Дунђерски има више значења:

 Дунђерски (презиме), српско презиме
 Дунђерски (породица), српска породица